Тухинь — деревня в Калининском районе Тверской области, входит в состав муниципального образования Медновское сельское поселение.

География 
Расположена на реке Тухинька в 27 км западнее Твери.

История 
Во время Великой отечественной войны в декабре 1941 года в деревне вела бои 246-я стрелковая дивизия 29-й армии.

См. также 
Тутань

Примечания 

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)